Le terme bouteillerie peut se référer à :

Nom commun 
 Une bouteillerie entreprise fabriquant des bouteilles.

Toponymes 

 Saint-Denis-De La Bouteillerie (appelé Saint-Denis-de-Kamouraska ou Saint-Denis jusqu'en 2013) est une municipalité dans la MRC de Kamouraska au Québec (Canada), située dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
 Rivière de la Bouteillerie, un affluent de la rivière Saint-Denis (rivière Kamouraska) (versant de la rivière Kamouraska et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant sur la Côte-du-Sud dans les municipalités de Mont-Carmel et Saint-Bruno-de-Kamouraska, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la province de Québec, au Canada.